Belœil peut désigner :
 Belœil, une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Hainaut ;
 Belœil, une ville canadienne de la rive sud de Montréal, au Québec.

Voir aussi 
 Saint-Mathieu-de-Belœil, ville canadienne de la Montérégie au Québec